Niemcy:
 Ruschberg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Birkenfeld
 Ruschberg – góra